Franciaország
Angerville, település Franciaországban, Calvados megyében
Angerville, település Franciaországban, Essonne megyében
Angerville-la-Campagne, település Franciaországban, Eure megyében
Angerville-l’Orcher, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Angerville-Bailleul, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Angerville-la-Martel, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében